Reniochalina är ett släkte av svampdjur. Reniochalina ingår i familjen Axinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Reniochalina